Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 918-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 918-as busz (Budapest)

 918-as busz (Nyíregyháza)